

Personnes 

 Cees Bol (1995-), coureur cycliste néerlandais ;
 Ferdinand Bol (1616-1680), peintre hollandais ;
 Hans Bol (1543-1593), miniaturiste flamand ;
 Manute Bol (1962-2010), joueur de basket-ball soudanais ;
 Peter Bol (1994-), athlète australien.

Toponyme 

 Bol, ville tchadienne ;
 Bol, ville de Croatie situé sur l'île de Brač dans le Comitat de Split-Dalmatie ;
 Boľ, village de Slovaquie.

Sigle et code 
BOL peut désigner :
 Bertelsmann Online, librairie en ligne ;
 Bolivie,
 selon la norme ISO 3166-1 alpha-3 (liste des codes pays),
 selon la liste des codes pays du CIO,
 selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques,
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN alpha-3 ;
  ;
 BOL, avis émis par les forces de police américaines.

Autres 
Bol, dont l'étymologie et « motte de terre » en grec, peut aussi désigner :
 bol, élément de vaisselle ;
 bol alimentaire, quantité de nourriture ingérée transitant dans le système digestif ;
 bolus, dose de médicament ou de produit de contraste que l'on doit administrer au complet d'un seul coup, ou une grosse pilule ;
 le bol d'Arménie, bol ou assiette, terre argileuse, notamment utilisé dans la dorure d'icônes ;
 Bol, film pakistanais réalisé par Shoaib Mansoor, sorti en 2011 ;
 coupe au bol, coupe de cheveux.

Voir aussi 
 , pour les compétitions portant ce nom
 
 Bols, fabricant de liqueurs des Pays-Bas

Code